Георгіна Гарсія Перес і Фанні Штоллар були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Гарсія Перес грала в парі з Ренатою Ворачовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анна Блінкова і Анастасія Потапова.

Штоллар грала в парі з Гетер Вотсон, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Катерина Александрова і Віра Звонарьова з рахунком 4–6, 6–4, [7–10].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Hungarian Ladies Open, парний розряд
2019, парний розряд
Lad